Georg Zülch ist der Name folgender Personen:

* Georg Zülch (Heimatforscher) (1851–1890), deutscher Heimatforscher
 Georg Zülch (Politiker) (1870–1942), deutscher Politiker (DNVP), Oberbürgermeister von Allenstein, MdR